Pogosjan ist der Familienname von

 Armen Anushavanovich Poghosjan (* 1974), Russisch-Armenischer Dirigent 
 Jelena Pogosjan (* 1963), Estnische Literaturwissenschaftlerin 
 Migran Pogosjan (* 1976), armenischer Politiker und Generalmajor
 Michail Aslanowitsch Pogosjan (* 1956), russischer Luft- und Raumfahrtingenieur

Siehe auch:
 Poghosjan
 Poghosyan